Верховный суд Туркменистана () — высший орган судебной власти Туркменистана, осуществляющий судебный надзор за рассмотрением гражданских, арбитражных, административных и уголовных дел в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

Помимо Верховного суда, в систему судебной власти Туркменистана входит Арбитражный суд Туркменистана, а также велаятские суды, суды городов с правами велаята, этрапские суды и суды городов с правами этрапа.

Компетенция, порядок образования и деятельности судов определяются законом.

Состав  
Верховный суд Туркменистана состоит из председателя, заместителей председателя, судей, заседателей суда и, кроме предусмотренных законом случаев рассмотрения дел судьей единолично, действует в составе: 
 Пленума Верховного суда; 
 Президиума Верховного суда; 
 Судебной коллегии по гражданским делам; 
 Судебной коллегии по арбитражным делам; 
 Судебной коллегии по административным делам; 
 Судебной коллегии по уголовным делам.

Председатель Верховного суда  
Председатель Верховного суда Туркменистана назначается президентом Туркменистана с согласия Меджлиса Туркменистана сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Верховного суда Туркменистана является судьёй и одновременно с исполнением обязанностей судьи организует и руководит работой всех судов.

Председатели Верховного суда Туркменистана  
{| class="wikitable" width="820" 
|- 
|width="20" align="center"|No 
|width="280"| Имя 
|width="120" align="center"|Назначен 
|width="120" align="center"|Уволен 
|width="280"| Причина увольнения 
|- 
|align="center"|1 
| Атаев, Халыкберды 
|align="center"|??.??.1991 
|align="center"|04.08.1992 
| переход на другую работу 
|- 
|align="center"|2 
| Какабаев, Аманмурад 
|align="center"|10.08.1992 
|align="center"|28.08.1996 
| по собственному желанию 
|- 
|align="center"|3 
| Рахманов, Ата 
|align="center"|28.08.1996 
|align="center"|06.01.1999 
| по состоянию здоровья 
|- 
|align="center"|4 
| Атаев, Овезгельды 
|align="center"|06.01.1999 
|align="center"|12.11.2002 
| переход на другую работу 
|- 
|align="center"|5 
| Эсенов, Ягшигельды 
|align="center"|15.11.2002 
|align="center"|13.07.2007 
| переход на другую работу 
|- 
|align="center"|6 
| Ходжамурадов, Чары 
|align="center"|13.07.2007 
|align="center"|03.03.2008 
| переход на другую работу 
|- 
|align="center"|7 
| Язмурадов, Яранмурад 
|align="center"|03.03.2008 
|align="center"|05.10.2011 
| переход на другую работу 
|- 
|align="center"|8 
| Халлыев, Аманмурад 
|align="center"|05.10.2011 
|align="center"|31.08.2013 
| переход на другую работу 
|- 
|align="center"|9 
| Чарыев, Бегенч 
|align="center"|31.08.2013 
|align="center"|01.06.2017 
| перехож на другую работу 
|- 
|align="center"|10 
| Халлыев, Клычмурад 
|align="center"|01.06.2017 
|align="center"| 06.01.2021
| переход на другую работу
|-
|align="center"|11 
| Уссанепесов, Гуванчмурад 
|align="center"|06.01.2021 
|align="center"| 03.02.2023
| переход на другую работу
|-
|align="center"|12
| Ходжамгулыев, Бегенч
|align="center"|03.02.2023
|align="center"|
| дейстуйщий 
|-

Ссылки  
 Закон Туркменистана «О суде»

Государственное устройство Туркменистана
Верховные суды